

Cinema 
 Lucky Man – film commedia del 1995 diretto da Pratap K. Pothan
 O Lucky Man! – film del 1973 diretto da Lindsay Anderson
 Stan Lee's Lucky Man – serie televisiva britannica

Musica 
 Lucky Man – brano musicale degli Emerson, Lake & Palmer del 1970
 Lucky Man/Knife-Edge – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1970
 Lucky Man – album di Dave Koz del 1993
 Lucky Man – album di Charlie Major del 1995
 Lucky Man – singolo dei The Verve del 1997
 Lucky Man – album di Hal Ketchum del 2001
 Lucky Man – singolo dei Montgomery Gentry del 2007

Altro 
 Tottemo! Luckyman – manga giapponese